Џејмс Коберн () је био амерички глумац, рођен 31. августа 1928. године у Лорелу (Небраска), а преминуо је 18. новембра 2002. године у Беверли Хилсу (Калифорнија).

Филмографија 

|-
| 1960. || Седморица величанствених || The Magnificent Seven || Брит || 
|-
| 1963. || Велико бекство || || || 
|-
| 1963. || Шарада || || || 
|-
| 1966. || Шта си радио у рату, тата? || || || 
|-
| 1973. || Пет Герет и Били д Кид || || || 
|-
| 1977. || Гвоздени крст || || || 
|-
| 1990. || Млади револвераши 2 || || || 
|-
| 1994. || Маверик || || || 
|-
| 1996. || Ликвидатор || || || 
|-
| 1999. || Наплата дуга || || || 
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1928.
Умрли 2002.
Амерички глумци
Добитници награде Оскар за најбољег глумца у споредној улози